Jeremy Helmer – calciatore olandese
 Roger Helmer – politico britannico
 Thomas Helmer – ex calciatore tedesco